John E. Peterson (ur. 1938) – amerykański polityk
 John Peterson (ur. 1948) – amerykański zapaśnik, medalista olimpijczyk
 John Peterson – amerykański muzyk